Јабланица је насеље у Србији у општини Тутин у Рашком округу. Село је подељено на два дела на Горњу Јабланицу у изворишту Јабланичког потока и на Доњу Јабланицу на заравни изнад њеног корита. До 1880. године ово је било православно насеље, тадашње српско становништво оставило је трагове на гробљу на Дубу и црквину код Ораха. Касније долази до досељавања муслимана, а после одсељавања неких муслимана у Турску и Нови Пазар 1920. године долази поново до досељавања Срба из Брњака. Српско становнишзтво је касније исељено из насеља, тако да је данас насељено само Бошњацима. Према попису из 2011. било је 81 становника.

Демографија 
У насељу Јабланица живи 53 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 28,9 година (28,0 код мушкараца и 29,8 код жена). У насељу има 14 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 6,07.

Ово насеље је у потпуности насељено Бошњацима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Тутину
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији